Пикачос има више значења:

 Пикачос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пикачос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пикачос, Баранка де лос Пикачос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пикачос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пикачос, Лас Фондитас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пикачос, Ла Тепамера (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пикачос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику